Krzyk – serial telewizyjny stacji MTV
 seria filmowa Krzyk:
 Krzyk − film z 1996 roku
 Krzyk 2 − film z 1997 roku
 Krzyk 3 − film z 2000 roku
 Krzyk 4 − film z 2011 roku
 Krzyk − film z 2022 roku
 Krzyk − polski film psychologiczno-obyczajowy z 1982 r. w reżyserii Barbary Sass
 Krzyk − obraz Edvarda Muncha
 Krzyk – album Jacka Kaczmarskiego
 Krzyk – album Izy Lach
 Krzyk – singel Michała Wiśniewskiego i Justyny Majkowskiej, pochodzący z płyty Nierdzewny / Remixed
 Krzyk (squat) − squat z Gliwic
 Krzyk − wąwóz na Wyżynie Olkuskiej

Zobacz też 
 Krzyk Wilhelma
 Scream